Kammermusik bezeichnet

 Kammermusik, Instrumentalmusik in kleiner Besetzung .

Kammermusik ist der Titel folgender Filme:

 Kammermusik (1915), deutsches Stummfilmmelodram aus dem Jahre 1914 von Franz Hofer
 Kammermusik (1925), deutsches Stummfilmmelodram aus dem Jahre 1925 von Carl Froelich